Экёйе́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр. Административный центр кантона Экёйе.

Коммуна расположена на расстоянии около 220 км на юг от Парижа, 105 км на юго-запад от Орлеана, 45 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 1 333 человека (2007).

Достопримечательности 

 Собор Нотр-Дам

Города-побратимы 

  Итр (Бельгия)

Примечания